Aurélien Alerini (né en 1978), un scénariste français ;
 Charles Alerini (1842-1901), militant libertaire révolutionnaire corse.